Germer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Edmund Germer
 Heinrich Germer
 Karl Germer
 Lester Germer